Curta — calculadora mecânica
Curta-metragem — filme de curta duração
Les Courtes ("As Curtas") — cume do maciço do Monte Branco, França
Curta! — Canal de televisão